Анто́нио Гутье́ррес де ла Фуэ́нте (; 8 сентября 1796 — 14 марта 1878) — перуанский политик, военный. C июня по сентябрь 1829 года был президентом Перу.

Биография 
Антонио Гутьеррес де ла Фуенте Родился в Перу в провинции Тарапака (сейчас Чили) в семье испанца Луис Гутьеррес-де-Отеро-и-Мартинес-дель-Кампо. Начал военную службу с 1813 года в испанской армии. В 1817 году был захвачен войсками Сан-Мартина и отправлен в заключение в Буэнос-Айрес. После освобождения активно участвовал в движении за свержение президента Хосе де ла Мара, назначался вице-президентом.

Участвовал в свержении президента Хосе де ла Мара, после чего с 7 июня 1829 года по 1 сентября 1829 года был президентом Перу до прихода к власти Августина Гамарры.

Принимал участие в гражданской войне 1834 года, в войне против Перу-боливийской конфедерации, в годы анархии (1842—1843) назначался главнокомандующим и военным министром.

Дважды был мэром Лимы (1864—1866 и 1868—1869) и сенатором Тарапаса (Tarapaca) (1872—1878). Скончался в Лиме в 1878 году.

Был женат на Мерседес Субират-и-Коссио (). В семье было двое детей: Santa Cruz Gutiérrez de la Fuente y Subirat и Máxima Amalia Gutiérrez de la Fuente y Subirat.

Литература 
 Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. 1822—1933. — Octava Edición, corregida y aumentada. — Tomos 1 y 2. Editada por el Diario «La República» de Lima y la Universidad «Ricardo Palma». — Impreso en Santiago de Chile, 1998.
 Chirinos Soto, Enrique. Historia de la República (1821—1930). — Tomo I. Desde San Martín hasta Augusto B. Leguía. — Lima, AFA Editores Importadores S.A, 1985.
 Tauro del Pino, Alberto:
 — Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. — Tomo 9. JAB/LLO. Lima, PEISA, 2001. — ISBN 9972-40-158-8
 — Perú: Época Republicana. Tomo I. Lima, Ed. PEISA, 1973. — Tomo 34 de la Biblioteca Peruana publicada con el auspicio del Gobierno Revolucionario del Perú.
 Vargas Ugarte, Rubén. Historia General del Perú. — Séptimo Tomo. La República (1825—1833). — Segunda Edición. Editor Carlos Milla Batres. — Lima, Perú, 1984.
 Varios autores: Historia del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. — ISBN 9972-625-35-4
 Varios autores: Grandes Forjadores del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. — ISBN 9972-625-50-8

Маршалы Перу
Вице-президенты Перу